«Чика́го Файр» () — американский футбольный клуб из города Чикаго, штата Иллинойс. С 1998 года выступает в MLS, высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады. Обладатель Кубка MLS 1998 года. Четырёхкратный победитель Открытого кубка США (1998, 2000, 2003, 2006).

История 

Клуб «Чикаго Файр» (, «огонь, пожар») назван в честь Великого чикагского пожара () 1871 года и был основан 8 октября 1997 года, в день 126-й годовщины этого события. 30 октября 1997 года первым главным тренером в истории клуба был назначен Боб Брэдли, ранее ассистировавший Брюсу Арене в «Ди Си Юнайтед». Свой первый сезон в лиге в 1998 году клуб провёл с грандиозным успехом, выиграв оба главных турнира года — Кубок MLS и Открытый кубок США.

24 ноября 2015 года главным тренером клуба был назначен Велько Паунович.

21 марта 2017 года было объявлено о переходе в «Чикаго Файр» Бастиана Швайнштайгера.

11 июля 2018 года Эндрю Хауптман продал 49-процентную долю в «Файр» Джо Мансуэто, основателю Morningstar. 13 сентября 2019 года Хауптман продал свою контрольную долю Мансуэто, который стал единственным владельцем клуба. 8 октября 2019 года было официально объявлено возвращение «Файр» на «Солджер Филд» в сезоне 2020. 13 ноября 2019 года Паунович был уволен, за четыре года его пребывания в должности «Файр» вышел в плей-офф всего один раз — в сезоне 2017. 21 ноября 2019 года клуб произвёл ребрэндинг: была презентована новая эмблема, название было слегка изменено — с Chicago Fire Soccer Club на Chicago Fire FC. 27 декабря 2019 года главным тренером «Чикаго Файр» был назначен Рафаэль Вики.

30 сентября 2021 года Вики был уволен, после того как клуб осел на 12-м месте в Западной конференции. Исполнение обязанностей главного тренера было возложено на Клопаса, ассистировавшему Вики. 24 ноября 2021 года главным тренером «Чикаго Файр» стал Эзра Хендриксон.

Стадион 

С момента своего вступления в MLS в 1998 году «Чикаго Файр» играл на стадионе «Солджер Филд».

В начале 2002 года из-за реконструкции «Солджер Филд» клуб временно переехал на «Кардинал Стэдиум», стадион Северо-центрального колледжа в Нейпервилле. Вместимость стадиона была временно увеличена с 5 тыс. до 15 тыс. мест.

10 октября 2003 года «Файр» вернулся на «Солджер Филд».

В июне 2006 года клуб получил свой новый специализированный футбольный стадион — «Тойота Парк», расположенный в юго-западном пригороде Чикаго — . После окончания сезона 2018 стадион был переименован в «Ситгик Стэдиум».

В началом сезона 2020 «Файр» вновь вернулся на «Солджер Филд».

Текущий состав 
По состоянию на 14 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте клуба

Главные тренеры 
  Боб Брэдли (30 октября 1997 — 5 октября 2002)
  Дейв Саракан (4 ноября 2003 — 20 июня 2007)
  Хуан Карлос Осорио (1 июля — 10 декабря 2007)
  Денис Хамлетт (11 января 2008 — 24 ноября 2009)
  Карлос де лос Кобос (1 января 2010 — 30 мая 2011)
  Фрэнк Клопас (30 мая 2011 — 30 октября 2013)
  Фрэнк Йеллоп (31 октября 2013 — 20 сентября 2015)
  Брайан Блисс (20 сентября — 24 ноября 2015, )
  Велько Паунович (24 ноября 2015 — 13 ноября 2019)
  Рафаэль Вики (27 декабря 2019 — 30 сентября 2021)
  Фрэнк Клопас (30 сентября — 7 ноября 2021, )
  Эзра Хендриксон (24 ноября 2021 — )

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (1): 1998
 Обладатель Supporters’ Shield (1): 2003
 Победитель Открытого кубка США (4): 1998, 2000, 2003, 2006

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка

Примечания

Ссылки 
 
 Блог о Чикаго Файр
 Сайт болельщиков

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Чикаго
Появились в 1997 году в Иллинойсе